Aeropuerto Capitán de Av. Emilio Beltrán  fue un aeropuerto ubicado al noreste de Guayaramerín, Bolivia.

Destinos 

Capitán de Av. Emilio Beltrán
Departamento del Beni